Лонгвил има више значења:
 Лонгвил (Луизијана)
 Лонгвил (Минесота)